Jas Gawronski (1936-), homme politique et journaliste italien.
 Piotr Gawroński (1990-), coureur cycliste polonais.
 Stanisłas Gawroński (1784-1860), général et militant indépendantiste polonais.